Film
 „Hasta la vista, baby” – cytat z filmu Terminator 2
Muzyka
 Hasta la Vista Baby! – album zespołu U2 z 2000 roku
 „Hasta la vista” – singel Ołeksandra Ponomariowa z 2003 roku
 „Hasta la vista” – singel Rusłana Alachno z 2008 roku
 „Hasta la vista” – utwór z albumu Camp Rock z 2008 roku